Entre bastidores, entre bambalinas, trascenio, chácena, y tras el telón (en inglés, backstage), es el área en la parte trasera de un teatro, concierto o del rodaje de una película, los espacios ocultos al público y relacionados con el desarrollo de un espectáculo. También puede referirse a:

 Bambalinas, espacios y aspectos del espectáculo que no ven los  espectadores.

Obras 
 Backstage, por Cher.
 Back Stage, película muda de Oliver Hardy.
 Back Stage, película muda de Buster Keaton.
 Backstage, película dramática australiana de 1988.
 Backstage, película francesa de 2005 de Éric Lartigau.
 Backstage, serie de televisión de 2016.

Otros 
 Bkstg, plataforma digital para fanáticos de la música.
 Back Stage, una marca en la industria del entretenimiento y dos de sus publicaciones.
 Backstage, grupo musical finalista de My Camp Rock.
 Back Stage, manga derivada de Love Stage de Eiki Eiki.

Referencias